Anna Hopkin (née en 1996), nageuse anglaise
Bart Hopkin, artiste américain
David Hopkin (né en 1970), footballeur écossais
Mary Hopkin (née en 1950), chanteuse galloise